Pfalz steht für:
 Königspfalz, eine burgähnliche Palastanlage, auf der im Mittelalter Kaiser bzw. Könige Hof hielten
 Pfalzgrafschaft, das Herrschaftsgebiet eines Pfalzgrafen

geografisch:
 Pfalz (Region), eine Region im Land Rheinland-Pfalz
 Pfalz (Weinanbaugebiet), das Weinanbaugebiet in der Region Pfalz
 Bezirksverband Pfalz, eine Gebietskörperschaft in der Region Pfalz
 Kurpfalz (Region), badisch gewordener Ostteil der historischen Kurpfalz
 Oberpfalz, ein Regierungsbezirk im Freistaat Bayern
 Vorplatz des Basler Münsters

historisch:
 Pfalz (Bayern), der 1837 in Pfalz umbenannte Bayerische Rheinkreis
 Junge Pfalz, 1505 neu geschaffenes Territorium der Pfalzgrafen bei Rhein
 Kurpfalz, die Rheinische Pfalzgrafschaft oder Pfalzgrafschaft bei Rhein, ein Territorium im Heiligen Römischen Reich beidseits des Rheins
 Bayerische Pfalz, nach Rheinkreis (1816) ab 1837 der Name für das linksrheinische Gebiet Bayerns bis 1946, siehe Pfalz (Bayern)
 Pfalz-Neuburg, ein Herzogtum im Heiligen Römischen Reich
 Pfalz-Sulzbach, ein Herzogtum im Heiligen Römischen Reich
 Pfalz-Zweibrücken, ein Herzogtum im Heiligen Römischen Reich
 Regierungsbezirk Pfalz, ein ehemaliger Regierungsbezirk im Land Rheinland-Pfalz

Bauwerke:
 Neue Pfalz in Soest, eine Nebenresidenz der Erzbischöfe von Köln; siehe Palatium (Soest)
 Neue Pfalz (St. Gallen), die Residenz der Fürstäbte von St. Gallen, heute Regierungsgebäude des Kantons
 Raststätte Pfalz bei Wattenheim an der Bundesautobahn 6 im Landkreis Bad Dürkheim

Sonstiges:
 Pfalz (Schiff, 1893), ein Dampfschiff des Norddeutschen Lloyd, später Gertrud Woermann (II)
 Pfalz-Lokomotiven, Schnellzug-Schlepptenderlokomotiven der Pfalzbahn, siehe Pfälzische Nr. 26 bis 63. Dazu gehörte:
 Pfalz (Lokomotive), eine Schnellzuglokomotive der Pfälzischen Ludwigsbahn von 1853, von der 1925 ein erhaltener Nachbau gefertigt wurde
 Pfalz-Flugzeugwerke, ein ehemaliges Luftfahrtunternehmen in Speyer

Pfalz ist der Familienname folgender Personen:
 von der Pfalz, pfälzische Linie des Adelsgeschlechtes der Wittelsbacher, siehe Stammliste der Wittelsbacher
 Alexander Sigismund von der Pfalz (1663–1737), Fürstbischof von Augsburg aus dem Hause Wittelsbach
 Anton Pfalz (1885–1958), österreichischer Sprachwissenschaftler
 Benedicta Henriette von der Pfalz (1652–1730), Adlige aus dem Hause Wittelsbach, Herzogin von Braunschweig-Calenberg
 Charlotte Friederike von Pfalz-Zweibrücken (1653–1712), Pfalzgräfin und Administratorin von Zweibrücken 
 Christoph von der Pfalz (1551–1574), jüngster überlebender Sohn des Kurfürsten Friedrich III. von der Pfalz 
 Dorothea Sophie von der Pfalz (1670–1748), Prinzessin aus der Neuburger Linie des Hauses Wittelsbach und Herzogin von Parma und Piacenza 
 Franz Pfalz (1832–1910), deutscher Lehrer, Schulleiter und Heimatforscher
 Heinrich von der Pfalz (1487–1552), Fürstbischof von Worms, Utrecht und Freising aus dem Hause Wittelsbach
 Gustav Adolf von der Pfalz (1632–1641), deutscher Prinz aus der Nebenlinie Pfalz-Simmern des Hauses Wittelsbach
 Heinrich Friedrich von der Pfalz (1614–1629), Prinz der pfälzischen Nebenlinie Pfalz-Simmern des Hauses Wittelsbach
 Johann von Pfalz-Mosbach (1443–1486), Prinz aus dem Hause Wittelsbach, Domherr und Dompropst
 Karl Friedrich Müller-Pfalz (1894–1969), deutscher Pianist und Komponist 
 Karl Moritz Raugraf zu Pfalz (1670–1702), Raugraf zu Pfalz bei Rhein und kurbrandenburgischer Oberstleutnant
 Liselotte von der Pfalz (1652–1722), Adlige aus dem Hause Wittelsbach, Herzogin von Orléans und Schwägerin von König Ludwig XIV. von Frankreich
 Mechthild von der Pfalz (1419–1482), Adlige aus dem Hause Wittelsbach, Gräfin von Württemberg und Erzherzogin von Österreich
 Reinhard Pfalz (1930–2014), deutscher Hals-Nasen-Ohren-Arzt
 Sophie von der Pfalz (1630–1714), Adlige aus dem Hause Wittelsbach, Kurfürstin von Hannover
 Wolfgang Wilhelm von Pfalz-Neuburg (1578–1653), Pfalzgraf von Pfalz-Neuburg, Herzog von Jülich und Berg 

Siehe auch:
 Burg Pfalzgrafenstein im Rhein vor Kaub
 Falz
 Pfälzisch
 Pfaltz